Arrifana (Guarda), een plaats in de Portugese gemeente Guarda
 Arrifana (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
 Arrifana (Vila Nova de Poiares), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Poiares